Les Hell's Belles sont un groupe de super-vilaines créé par Marvel Comics.
 Hell's Belles est un film américain réalisé par Maury Dexter en 1970.